Die Fußball-Oberliga Westfalen 1992/93 war die 15. Spielzeit der Oberliga Westfalen. Die Meisterschaft sicherte sich zum vierten Mal Preußen Münster mit fünf Punkten Vorsprung auf den SC Verl. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga belegten die Münsteraner hinter Rot-Weiss Essen den zweiten Platz in der Gruppe 2 und verpassten dadurch den Aufstieg. Vizemeister Verl qualifizierte sich für die Amateurmeisterschaft und belegte ohne Punktgewinn den letzten Platz in der Nordgruppe. Die Abstiegsränge belegten die Sportfreunde Siegen, der DSC Wanne-Eickel, Rot-Weiss Lüdenscheid und die Amateure des VfL Bochum. Aus der Verbandsliga stiegen der SV Holzwickede und die TSG Dülmen auf. Die Oberliga Westfalen spielte in der Saison 1993/94 wieder mit 16 Mannschaften.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1992/93 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1991/92:
 VfR Sölde 
 SC Verl 
 Arminia Bielefeld 
 TuS Paderborn-Neuhaus 
 SpVgg Erkenschwick 
 SpVg Marl 
 DSC Wanne-Eickel 
 Borussia Dortmund Amateure 
 FC Gütersloh 
 VfL Gevelsberg 
 VfL Bochum Amateure
 SpVg Beckum 
 Rot-Weiss Lüdenscheid
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1991/92:
 FC Schalke 04 Amateure (Staffel 1)
 SpVg Brakel (Staffel 1)
 Sportfreunde Siegen (Staffel 2)
 SG Wattenscheid 09 Amateure (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 229.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1992/93 bei Westfalenkick.de

1992
Fußballsaison 1992/93